Knutmossor (Odontoschisma) är ett släkte av bladmossor. Knutmossor ingår i familjen Cephaloziaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bladmossor